Гиппенрейтер — фамилия.

Известные носители:
 Гиппенрейтер, Борис Сергеевич — психолог и педагог-методист в области физического воспитания, отец Ю. Б. Гиппенрейтер.
 Гиппенрейтер, Вадим Евгеньевич (1917—2016) — советский и российский фотограф, двоюродный брат и первый муж Ю. Б. Гиппенрейтер.
 Гиппенрейтер, Юлия Борисовна (род. 1930) — российский психолог и педагог.